Gamba, grote eetbare garnalen 
 Viola da gamba, muziekinstrument
 Gamba (Gabon), een haven in het westen van de Afrikaanse staat Gabon
 Gampa, ook Gamba, een arrondissement in Gyantse in de Tibetaanse Autonome Regio